Maksim Olegovitch Maïorov - russe :  et en anglais :  - (né le  à Andijan en République socialiste soviétique d'Ouzbékistan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
En 2006, il commence sa carrière dans la Vyschaïa Liga avec le Neftianik Leninogorsk. Il a été repêché au  à la  en 2007 par les Blue Jackets de Columbus. Puis, il débute dans la Superliga avec les Ak Bars Kazan. Il part en Amérique du Nord en 2008. Assigné au Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey, il joue également ses premiers matchs dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga ||28 ||6 ||4 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan || Superliga ||10 ||1 ||0 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Crunch de Syracuse || LAH ||71 ||17 ||14 ||31 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH || 74|| 17|| 15|| 32|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Falcons de Springfield || LAH || 69|| 19|| 14|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Falcons de Springfield || LAH || 45|| 10|| 14|| 24|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 40|| 16|| 6|| 22|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 28|| 5|| 12|| 17|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 18|| 2|| 4|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 45 || 6 || 10 || 16 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54 || 4 || 7 || 11 || 0 || 4 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 52 ||3 || 7 || 10 || 0 || 14||3 ||1 ||4 ||5
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 44|| 9|| 7 || 16|| 8 || 13|| 2||1 ||3 || 0
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||40 || 3 || 2 || 5 || 7 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 10 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

| 22 ||2 ||1 || 3|| 2||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Andijan
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur ouzbek de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Spartak Moscou